Визовице (; ) — город в Злинском районе Злинского края Чешской Республики. Население составляет около 4900 человек. Расположен на Визовицкой возвышенности.

История 
Первое письменное упоминание о Визовицах датируется 1261 годом. Визовице получили городские привилегии в 1570 году.

Экономика 
Здесь находится знаменитый ликёро-водочный завод Рудольфа Елинека, основанный в 1812 году. Елинек был изобретателем многих спиртных напитков, таких как абрикосовый бренди.

Культура 
Ежегодный фестиваль хэви-метала Masters of Rock проходит в Визовицах.

Достопримечательности 

Замок Визовице — главная достопримечательность.

Население

Известные люди 
 Рудольф Елинек (1892—1944), бизнесмен.
 Алоис Хаба (1893—1973), композитор.
 Ярослав Хала (1914—1944), ВВС Великобритании, лётчик.
 Ян Граубнер (1948 г.р.), римско-католический архиепископ Оломоуца.
 Болек Поливка (род. 1949), актёр.

Примечания

Ссылки 

 
 Визовицкий замок

Города Злинского края